El Crucero kan syfta på följande platser:

Chile 

 Crucero (ort), Región de Los Ríos, Provincia del Ranco,

Mexiko 

 Colonia los Pinos, Hidalgo, Zacualtipán de Ángeles, 
 El Crucero, Citlaltépetl, 
 El Crucero, Sonora, 
 El Crucero, Pueblo Viejo, 
 El Crucero, Chiapas, Tila, 
 El Crucero, Filomeno Mata, 
 El Crucero, Tecozautla, 
 El Crucero, Hueytlalpan, 
 El Crucero, Tres Valles, 
 El Crucero, Eloxochitlán, 
 El Crucero, Michoacán de Ocampo, Contepec, 
 El Crucero, San Luis Potosí, 
 El Crucero, Tepeji del Río de Ocampo, 
 El Crucero, Omitlán de Juárez, 
 El Crucero, Jalisco, Zapopan, 
 El Crucero, Delstaten Mexiko, Tequixquiac, 
 El Crucero, José Azueta,

Nicaragua 

 El Crucero, Nicaragua, ort i Managua, 

Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar